Бердя́ев (Бердя́ева) — русская фамилия.

Известные носители 
 Бердяев, Александр Николаевич (1778—1824) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Бердяев, Аркадий Васильевич (1823—1891) — российский общественный деятель, автор проекта Конституции России.
  Бердяев, Аркадий Федорович (1864—1957) — доктор медицинских наук, действительный статский советник, выдающийся русский хирург, автор справочников по болезням и повреждениям костей и суставов.
 Бердяев, Валериан Валерианович (1885—1956) — русско-польский дирижёр XX века.
 Бердяев, Михаил Николаевич (1791—1861) — генерал-лейтенант; участник Отечественной войны 1812 года, начальника штаба Войска Донского (1835—1839); дед философа Н. А. Бердяева.

Бердяева 
 Бердяева, Елена Григорьевна (1866 — ?) — писательница-новеллистка, переводчица.
 Бердяева, Лидия Юдифовна (1871—1945) — русская поэтесса, участник Русского апостолата, деятель Русской диаспоры во Франции, жена Н. А. Бердяева.

См. также 
 Бердяево